2 miejscowości w Hiszpanii:
 Canelles – miejscowość w prowincji Lleida, w comarce Alt Urgell, w gminie Fígols i Alinyà
 Canelles – miejscowość w prowincji Girona, w comarce Alt Empordà, w gminie Navata